In 1992/93 werd het tweede voetbalseizoen gespeeld van de Wit-Russische Vysjejsjaja Liha. De competitie werd gespeeld van 1 augustus 1992 tot 17 juni 1993. Dinamo Minsk werd kampioen.

 Na vorig seizoen vond er geen degradatieplaats. Het tweede elftal van Dinamo Minsk werd kampioen in de tweede klasse. Normaliter mag een tweede elftal niet promoveren, maar ze splitsen zich nu af van Dinamo en veranderden hun naam in Belaroes Minsk waardoor ze toch konden promoveren.
 SKB-Lokomotiv Vitsebsk veranderde voor de seizoensstraat de naam in Lokomotiv Vitsebsk. Tijdens de winterstop veranderden nog vier clubs hun naam (Traktor Bobroejsk werd Fandok Bobroejsk, Chimik Grodno werd Neman Grodno, BelAz Zjodzina werd Tarpeda Zjodzina en Metalloerg Maladzetsjna werd FK Maladzetsjna.

Eindstand 

Er worden zowel Wit-Russische als Russische namen gebruikt, bv Dinamo Minsk gebruikt de Russische naam.

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Wit-Russische voetbalcompetitie
Competitievoetbal 1992/93